Guadagnino ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Guadagnino (1755–1829), italienischer Maler
 Kathy Guadagnino (geb. Kathy Baker; * 1961), US-amerikanischer Golfspielerin 
 Luca Guadagnino (* 1971), italienischer Regisseur und Drehbuchautor